Love Songs kan syfta på:

 Love Songs (musikalbum av Michael Jackson) – ett musikalbum av Michael Jackson från 2002
 Love Songs (musikalbum av Air Supply)
 Love Songs (musikalbum av The Beatles) – ett samlingsalbum med kärlekslåtar av The Beatles från 1977
 Love Songs (musikalbum av Simons)
 Love Songs (musikalbum av Elton John) – ett samlingsalbum av Elton John från 1995
 Love Songs (musikalbum av Destiny's Child) – ett musikalbum av Destiny's Child från 2013
 Love Songs (musikalbum av Ayumi Hamasaki) – ett musikalbum av Ayumi Hamasaki från  2011
 Love Songs (musikalbum av Loverboy) – ett musikalbum av Loverboy från 2003